Израз пропорција одређује одређени однос:

у математици коефицијент пропорције,
у анатомији у односима делова тела,
у музици односе између појединих интервала и тактова,
у естетици односи величине и дужине нарочито прикладне за око, 
у сликарству односе делова тела према целинама,
у архитектури односе у ширинама, висинама и дубинама,